Gaione ima više značenja:
 Gaione, Alessandria
 Gaione, Parma